Владимир Головнёв:
 Головнёв, Владимир Александрович (род. 1970) — бизнес-омбудсмен, российский бизнесмен, политик.
 Головнёв, Владимир Андреевич (род. 1982) — кинорежиссёр.